Война за бретонское наследство 1341—1364 годов — второстепенный военный конфликт во время Столетней войны.
 Война за бретонское наследство (1488—1491) — конфликт между Максимилианом I Габсбургом и французским королевским домом.